Raziel arkangyal
Raziel a Legacy of Kain videojátékok szereplője
Raziel férfikeresztnév